Волконський — російське прізвище. Жіноча форма — Волконська.

Персоналії 
 Волконські — російський князівський рід.

Волконська 
 Волконська

Волконський 
 Волконський Андрій Михайлович (1933—2008) — російський композитор, клавесиніст, диригент.
 Волконський Григорій Костянтинович (бл. 1560—1634) — московський окольничий, воєвода та дипломат.
 Волконський Михаїл Микитович (1713—1788) — російський генерал, дипломат.
 Волконський Сергій Григорович (1788—1865) — російський генерал-майор, декабрист.
 Волконський Федір Федорович (? — 1665) — російський військовий і державний діяч, намісник, воєвода, окольничий, боярин і дипломат під час Смутних часів та в період правління Михайла Федоровича і Олексія Михайловича.

 Рєпнін-Волконський Микола Григорович (* 1778 — † 1845) — російський військовий і державний діяч, генерал від кавалерії (1828), князь. Малоросійський генерал-губернатор з 1816 по 1834 рік.

Див. також 
 Волконський дольмен

Російські прізвища